John Lucas (1929–2020), philosophe britannique ;
John Lucas (1953-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
John Lucas III (1982-), joueur de basket-ball américain ;
John Porter Lucas (1890-1949), général américain lors de la Seconde Guerre mondiale.